Груша 'Ровесница' — летний, частично самоплодный, скороплодный сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр по Центральному региону.

Характеристика сорта 
Деревья средней силы роста (по данным другого источника: полукарлики, сдержанного роста). Крона округло-пирамидальная, средней густоты, компактная. Сорт скороплодный, плодоносит с 3—4 года.

Плоды средних размеров (85—130 г), в основном грушевидной формы, гладкие, блестящие. Окраска золотисто-жёлтая с небольшим слабо выраженным размытым румянцем оранжевого цвета.

Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, кисло-сладкая. Дегустационная оценка 4,5 балла.

В культуре 
Плоды созревают во второй-третьей декаде августа. Плоды рекомендуется снимать в зелёном виде, дозревание происходит во время хранения в холодильнике.

Зимостойкость высокая (на уровне Антоновки обыкновенной). Выдерживает понижения температуры до -38 °С. Устойчивость к вредителям и болезням — на уровне стандартных сортов.

Происхождение

Примечания

Литература 
 
 Сорт «Ровесница» №9464185 в Госреестре

Ровесница